Placospongia är ett släkte av svampdjur. Placospongia ingår i familjen Placospongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Placospongia